— посёлок в Японии, находящийся в уезде Футаба префектуры Фукусима. 

11 марта 2011 года город пострадал от землетрясения и цунами и последующей аварии на АЭС Фукусима I и впоследствии город был эвакуирован. 1 марта 2012 года правительство и жители посёлка смогли впервые вернуться после эвакуации. Хироно стал первым из девяти эвакуированных населённых пунктов, куда правительство разрешило людям вернуться.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Фукусима региона Тохоку. С ним граничат город Иваки и посёлок Нараха.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается сакура, цветком — Lilium auratum, птицей — Zosterops japonicus.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Посёлки префектуры Фукусима